Espanet peut désigner :
 Célestin Espanet (1881-1968), un homme politique français :
 Gabriel Espanet (1883-1972), un aviateur français.